Ричард Франклин (англ. Richard Franklin, 15 июля 1948, Мельбурн, Австралия — 11 июля 2007, Мельбурн, Австралия) — австралийский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
Работал преимущественно в жанрах детективном и хоррор-фильмов.

Жизнь и творчество 
Родился в южно-австралийском штате Виктория, рос в пригороде Мельбурна, Брайтоне. Высшее образование получил в университете Монаш (Monash University) в Мельбурне, Затем работает помощником режиссёра в компании, занимавшейся производством фильмов для телевидения. В 1960 -е годы инрает в музыкальной рок-группе The Pink Fink.

В 1967 году Р.Франклин приезжает в США. и поступает на учёбу в университет Южной Калифорнии. Во время этих занятий Франклин знакомится с Альфредом Хичкоком, в это время преподавателем университета Южной Калифорнии. Позднее, благодаря этой близости к знаменитому режиссёру, А.Франклин снимает первое кино-продолжение классической работы А.Хичкока «Психо» (1960). Зa сценарий к кинофильму «Отель Сорренто» Ричард Франклин был удостоен кино-премии AACTA (AFI Award). Уже во время съёмок этого фильма, а затем и следующего, решает вернуться на родину, в Австралию. После окончания работ над своим последним фильмом «Пришельцы» в 2003 преподаёт Школе киноискусства Свинборн (Swinburne School of Film and Television in Australia).

Р. Франклин кончался вследствие заболевания раком простаты.

Фильмография 
 Правдивая история эскимоски Нелл (The True Story of Eskimo Nell, 1975).
 Фантазм (Fantasm, 1976).
 Патрик (Patrick, 1978).
 Дорожные игры (Road games, 1978).
 Психо 2 (Psycho II, 1983).
 Клок и Даджер (Cloak & Dagger, 1984).
 Линк (Link, 1986).
 Иллюзия убийства 2 (F/X2, 1991).
 Агент по имени Далила (Runnning Dalilah, 1992).
 Отель Сорренто (Hotel Sorrento, 1995).
 Идеальная ложь (Brilliant Lies, 1996).
 Билет в один конец (One Way Ticket, 1997).
 Затерянный мир (The Lost World, 1999—2002), телесериал.
 Пришельцы (Visitors, 2003).

Дополнения 
 Graham, Aaron W. (July 2005). «Richard Franklin». Senses of Cinema (36). Статья о достижениях Р.Франклина как продюсера и режиссёра и его работе в кино-индустрии.

Примечания  

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 15 июля
Родившиеся в 1948 году
Родившиеся в Мельбурне
Умершие 11 июля
Умершие в 2007 году
Умершие в Мельбурне
Кинорежиссёры Австралии
Сценаристы Австралии
Продюсеры Австралии
Кинорежиссёры фильмов ужасов
Кинорежиссёры по алфавиту
Сценаристы по алфавиту
Кинопродюсеры по алфавиту
Кинорежиссёры США
Сценаристы США
Умершие от рака предстательной железы
Выпускники Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии